За́хідна огоро́жева я́щірка (Sceloporus occidentalis) — середнього розміру ящірка, дуже звичайна у Каліфорнії, член роду колючих ящірок (Sceloporus). Хоча Каліфорнія — центр її ареалу, вона також поширена на значній частині Північної Америки, від Орегону на півночі до Північної Нижньої Каліфорнії на півдні та Нью-Мексико і Айдахо на сході. Звичайно зустрічається в колючих чагарниках на висоті до 2000 м, але не в пустельних районах.

Тварини, описані 1852
Фрінозомові